Швецов, Василий:
 Швецов, Василий Георгиевич (род. 1961) — российский политический деятель, депутат Государственной думы VI созыва.
 Швецов, Василий Иванович (1898—1958) — советский военачальник, генерал-лейтенант; командующий 23-й армии.
 Швецов, Василий Степанович (род. 1954) — советский и российский футболист и футбольный тренер